Le déglaçage peut désigner :
 le fait d'enlever de la glace ;
 le déglaçage est en cuisine le fait de récupérer les sucs de cuisson au fond d'un récipient par addition d'un liquide, comme du vin blanc ou du verjus par exemple ;
 le déglaçage est en mécanique une technique qui consiste à recréer les micro-rayures présentes dans la chemise avant un serrage (après un serrage, certaines parties de la chemise sont lisses). Ces micro-rayures servent à ce que l'huile de lubrification se répartisse dans toute la chemise du cylindre pour éviter une surchauffe.